Худоеланское муниципальное образование — сельское поселение в Нижнеудинском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — село Худоеланское.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеудинского района
Сельские поселения Иркутской области